Russula fellea est une espèce de champignons de la famille des Russulaceae.

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Russulaceae
Espèce de champignons (nom scientifique)